Allsvenskan 1940/1941 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1940/1941
Allsvenskan i handboll för herrar 1940/1941